Бальцер () — немецкая фамилия и топоним:

Фамилия 
  — швейцарский геолог и минералог.
 Бальцер, Вильгельм Эдуард (1814—1887) — немецкий религиозный и общественный деятель.
 Бальцер, Иоганн Баптист (1803—1871) — немецкий религиозный деятель.
 Бальцер, Карин (1938—2019) — немецкая легкоатлетка.
 Бальцер, Освальд Мариан (1858—1933) — польский историк.
 Бальцер, Сергей Викторович (1954) — почетный архитектор России, г. Красноярск
 Бальцер, Сергей Константинович (1952) — российский композитор, автор-исполнитель.

Населённый пункт 
 Бальцер — бывшая немецкая колония, ныне г. Красноармейск в России.

Примечания